El término jarcia (del griego ἐξάρτια exártia, plural de ἐξάρτιον exártion, ‘aparejos de un buque’) o su plural, jarcias, pueden referirse, en esta enciclopedia, a:

 Los aparejos, los cabos o cuerdas empleados en la cabullería de una embarcación a vela.
 Los cabos de cáñamo o cables de acero que sujetan los palos de un barco: obenques, burdas y otros.
 El conjunto de instrumentos y redes de pesca.
 Una jarcia de amarre, el conjunto de cabos y cables empleados en el amarre de un buque.
 Una jarcia de arboladura, una navegación a vela.
 Una jarcia de labor, cabullería y nudos.
 Una jarcia muerta, una navegación a vela.
 Una tabla de jarcia, la obencadura de una banda del buque.

Enlaces externos